Гайфуллин (Гайфуллина) — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

Гайфуллин 
 Гайфуллин, Абдрахман Зайнуллович (1908—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 
 Гайфуллин, Булат Накиевич (род. 1960) — программист, один из создателей и первый президент Ассоциации РУССОФТ.
 Гайфуллин, Миниахмет Зиннатович (1914—2002) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1959).



См. также 
 Гайфуллинское
 Гайнулин
 Гайнуллин